Suma může znamenat:

 výsledek sumace, tedy sčítání čísel – výsledný součet čísel
 Kompendium – shrnující práce, zejména ve středověké filozofii a teologii (např. Suma teologická Tomáše Akvinského)
 Suma (přítok Sisty) – řeka v Leningradské oblasti v Rusku, přítok Sisty.
 Suma (přítok Bílého moře) – řeka v Karelské republice v Rusku, přítok Bílého moře.
 v přeneseném významu také shrnutí nějakých závěrů, poznatků, zkušeností, znalostí – suma sumarum

Související články 
 Sumy – město na Ukrajině